Сезон 1996 стал для ЦСКА 5-м в Чемпионате России по футболу. Сезон стал примечателен тем, что в клубе появились первые легионеры: два бразильских полузащитника Леандро Самарони и Леонидас; литовский нападающий Эдгарас Янкаускас. Команда продолжила неплохие выступления, но итогом стало лишь 5-е место в чемпионате. Команда выступала в Кубке УЕФА, где вылетела в первом раунде от Фейеноорда.

Чемпионом России стал в 4-й раз московский Спартак.

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Зима

Лето

Ушли из клуба

Зима

Лето

Соревнования

Чемпионат России

Результаты турнира

Турнирная таблица

Кубок России 1995/1996

1/4 финала

Кубок УЕФА 1996/97

Квалификационный раунд

1-й раунд

Статистика

Игры и голы 

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Вратари

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Защитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Полузащитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Нападающие

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Покинули клуб в течение сезона

|}

Бомбардиры

Ссылки 

1996
ЦСКА
ЦСКА